Aloe – genere botanico
Aloe – medicinale erboristico
Aloé – personaggio della serie Pokémon
Alòe – antica festività
Aloe Blacc – cantante statunitense

Altri progetti